Arthur Potts est un nom pouvant désigner:

Arthur Edward Potts (1890-1983), général canadien des deux Guerres mondiales
 (1888-1981), joueur de football anglais
Arthur Potts (né vers 1957), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1971), chef cuisinier londonien

Voir aussi

Potts, Arthur